Gustav Fischer (ontdekkingsreiziger) (1848-1886), Duits ontdekkingsreiziger
 Gustav Fischer (ruiter) (1915-1990), Zwitsers ruiter
 Gustav Fischer (componist) componist